Sultanahmet steht für:

 Sultan Ahmed I. (1590–1617)
 Sultanahmet Camii, Sultan-Ahmed-Moschee, die blaue Moschee in Istanbul
 Sultanahmet Cezaevi, das Sultan-Ahmed-Gefängnis in Istanbul
 Sultanahmet Meydanı, der Sultanahmet-Platz in Istanbul, siehe Hippodrom (Konstantinopel)